Settat () ist eine Provinz Marokkos. Sie gehört seit der Verwaltungsreform von 2015 zur Region Casablanca-Settat (davor zu Chaouia-Ouardigha) und liegt im Zentrum des Landes südlich von Casablanca. Die Provinz hat 956.904 Einwohner (2004).

Größte Orte  
(Einwohner am 2. September 2004)

Marokkanische Provinz oder Präfektur
Casablanca-Settat